Slough bezeichnet:

 Slough, eine Stadt in England
 Slough (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Alan Slough (* 1947), einen englischen Fußballspieler
 John P. Slough (1829–1867), einen US-amerikanischen Politiker und Offizier